El Croquis (Spaans: "De Schets") is een Spaans architectuurtijdschrift dat wereldwijd verspreid wordt.

De meeste nummers zijn monografieën rond het werk van één architectenbureau. De geselecteerde projecten worden uitgebreid besproken en geïllustreerd met foto's, ontwerpschetsen en plannen. 

El Croquis baat ook een galerie uit in El Escorial (Madrid), waar maquettes tentoongesteld worden.

Publicaties

El Croquis, magazines

Boeken 
 Adolf Loos. Escritos I 1897-1909
 Adolf Loos. Escritos II 1910-1933
 Otto Wagner. La arquitectura de nuestro tiempo
 Le Corbusier. Acerca del Purismo 1918-1926
 Mies van der Rohe. La palabra sin artificio 1922-1968
 Bruno Taut. Escritos expresionistas
 Frank Lloyd Wright. Autobiografía 1867 [1944]
 Alvar Aalto. De palabra y por escrito
 Luis Barragán. Escritos y conversaciones
 E.G. Asplund. Escritos 1906-1940 Cuaderno de Viaje 1913
 Louis I. Kahn. Escritos, conferencias, entrevistas
 Moisei Ginzburg. Escritos 1923-1930

Externe links
El Croquis officiële website

Architectuurtijdschrift
Spaans tijdschrift
Architectuur in Spanje